Станция открыта 31 декабря 1936 года. Она состоит из четырёх путей и двух островных платформ. С обоих концов станции расположено по одному перекрёстному съезду, которые не используются для постоянного движения поездов. Они позволяют переезжать с локального пути на экспресс-путь и наоборот в каждом направлении.

В названии станции упоминается улица Юнион-Тернпайк, которая является границей между районами Кью-Гаденс и Форест-Хилс. Выходы со станции ведут в каждый из районов. Выходы представлены мезонином, где находится турникетный павильон. Станция оборудована лифтами для пассажиров-инвалидов. Поблизости располагается станция Кью-Гарденс пригородной железной дороги LIRR.

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — IND Queens Boulevard Line: Union Turnpike/Kew Gardens
 ADA Elevators open at Union Turnpike/Kew Gardens
 Station Reporter — E Train
 Station Reporter — F Train
 The Subway Nut — Kew Gardens — Union Turnpike Pictures 
 80th Road entrance from Google Maps Street View
 Union Turnpike — Jackie Robinson Parkway entrance from Google Maps Street View
 78th Avenue entrance from Google Maps Street View